Alive kan syfta på:

Film 
 Alive (film) – en amerikansk film från 1993

Musik 
 Alive (musikgrupp) – ett svenskt pojkband

Album
 Alive! – ett livealbum med gruppen Kiss
 Alive (Peter Danemo-album) – ett livealbum med jazztrummisen Peter Danemo
 Alive (album av Kate Ryan) – ett musikalbum med sångaren Kate Ryan

Sånger
 Alive (Pearl Jam-låt) – en singel från 1991 av Pearl Jam
 Alive (Da Buzz-låt) – en singel från 2003 av Da Buzz
 Alive (Goldfrapp-låt) – en singel från 2010 av Goldfrapp